

Geografia
 Westray – isola dell'arcipelago delle isole Orcadi (Scozia)
 Westray – località del Manitoba (Canada)

Industria
 Miniera Westray (Westray Mine) – ex-miniera della Nuova Scozia (Canada)

Musica
 Westray – brano musicale dei Weeping Tile dedicato all'incidente della Miniera Westray

Persone
 Ron Westray – musicista

Altro
 Westray – personaggio del film The Counselor - Il procuratore, interpretato da Brad Pitt